Aleksander Myszkowski (zm. 1617) – kasztelan oświęcimski, starosta horodelski
 Aleksander Myszkowski – wojski sądecki w latach 1676-1709
 Aleksander Zygmunt Myszkowski (1892-1956) – pułkownik Wojska Polskiego